Amerikai Egyesült Államok
 Brockton (Georgia)
 Brockton (Massachusetts)
 Brockton (Montana)
 Brockton (Pennsylvania)
 Egyesült Királyság
 Brockton (Shropshire) (Anglia)
 Kanada
 Brockton (Ontario)
lásd még
Brocton (egyértelműsítő lap)